Life, magazin
 Life, az Életfogytig zsaru film eredeti címe
 Life, Inspiral Carpets-album
 Life, Neil Young-album
 Life, Ricky Martin-album
 Life, Simply Red-album
 Life, The Cardigans-album
 Life, Thin_Lizzy-album
 Life, Elvis Presley-dal
 Life, Fujifabric-dal
 Life, Haddaway-dal
 Life, Kimaguren-dal
 Life, Yui-dal
 Life, Tose Proeszki-dal
 Life, Formula–1-es csapat
 Life (film)
 Life (manga)